ARUP est un sigle pouvant désigner :
 Association reconnue d’utilité publique ;
 Arup Group, bureau d'études et de conseil en ingénierie britannique, spécialisé dans la construction.